Manns ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Manns (1903–1985), deutscher Journalist und Politiker (NSDAP), MdL Schaumburg-Lippe
 August Manns (1825–1907), deutsch-britischer Dirigent 
 Ferdinand Manns (1844–1922), deutscher Komponist und Dirigent
 Helmut Manns (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Jesper Manns (* 1995), schwedischer Fußballspieler
 Kami Manns (* 1977), deutsche Schauspielerin, Rapperin und Sportlerin
 Karl Schneider-Manns Au (1897–1977), österreichischer Politiker des VdU und der FPÖ
 Michael P. Manns (* 1951), deutscher Internist und Hochschullehrer
 Patricio Manns (1937–2021), chilenischer Sänger, Komponist, Schriftsteller, Lyriker und Essayist
 Peter Manns (1923–1991), deutscher Geistlicher, römisch-katholischer Kirchenhistoriker

Siehe auch:
 Die Manns – Ein Jahrhundertroman
 Mans
 Manz
 Mantz